Siphonorhinus är ett släkte av mångfotingar. Siphonorhinus ingår i familjen Siphonorhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Siphonorhinus